Petroselinum intermedium är en flockblommig växtart som beskrevs av Heinrich Gustav Reichenbach. Petroselinum intermedium ingår i släktet persiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Persiljor
intermedium